Woodway kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woodway (Texas)
Woodway (Washington)